Fojnica est un toponyme qui peut désigner :
Fojnica, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine situées dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Fojnica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie.